Натуральне число 1570
 1570 рік до нашої ери
 1570 рік нашої ери